Euchemotrema hubrichti är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1940.  Euchemotrema hubrichti ingår i släktet Euchemotrema och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
hubrichti